Paria kan syfta på:

 Paria – ett brittiskt uttryck för en kastlös i Indien, se dalit
 Paria (halvö) – en halvö i nordöstra Venezuela
 Paria (pjäs) – en kort teaterpjäs av August Strindberg
 Paria (1916) – en norsk film från 1916
 Le paria – en fransk film från 1969
 Paria (djur) – ett släkte av skalbaggar,
 Paria (bok) – en bok av Björn Hellberg
 Il paria - en opera av Donizetti